"Lahn" pode ser:
 Rio Lahn
 Lahn (cidade), antiga cidade de Hesse
 Lahn (Baixa Saxônia)
 Rhein-Lahn, distrito da Renânia-Palatinado
 Lahn-Dill, distrito de Hesse
 Limburg an der Lahn, cidade alemã de Hesse

Desambiguações de topônimos